HMS Implacable je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Implacable (1800) 
 HMS Implacable (1899) 
 HMS Implacable (R86)

Implacable